Péter Kovács (handballer) - Hongaars handballer
 Péter Kovács (kunstschilder) - (1943-2019), Hongaarse kunstschilder
 Péter Kovács (voetballer, 1978) - (*1978), Hongaarse voetballer
 Péter Kovács (voetballer, 1985) - (*1985), Hongaarse voetballer